Bruno Giner (1960), een Frans componist en slagwerker
 Salvador Giner i de San Julián (1934), een Catalaans socioloog, voorzitter van het Institut d'Estudis Catalans
 Salvador Giner y Vidal (1832-1911), een Spaans componist
 Silvia Giner (1980), een Spaans actrice

Zie ook 
 Salvador Giner (doorverwijspagina)

Achternaam